Сент Стивенз има више значења:
 Сент Стивенз (Алабама)
 Сент Стивенз (Северна Каролина)